

Patronyme 

 Jean-François Autier (1758-1820), coiffeur français ;
 Victorine Autier (), infirmière française ;
 Philippe Autier (1956-), épidémiologiste belge ;
 Victor Autier (1805-1876), médecin français.

Toponyme 

 Lac Autier, lac français du massif du département des Alpes-Maritimes.